Algodonosa puede referirse a:
 el nombre común de la planta Achillea maritima;
 el nombre común de la planta Gnaphalium luteo-album.